Анзен може бити:

 Анзен (Њемачка), општина у Њемачкој.
 Анзен (Француска), насеље и општина у североисточној Француској.